Вилхе́льмюс (Ви́лли) Анто́ниюс ван де Ке́ркхоф (; 16 сентября 1951, Хелмонд, Нидерланды) — нидерландский футболист, игрок национальной сборной, дважды финалист чемпионатов мира по футболу.

Карьера

Клубная 
Вилли вместе со своими братьями — Герардом и близнецом Рене начинал карьеру в любительском клубе МУЛО. Затем он перешел в профессиональный клуб «Твенте», где он сыграл 93 матча и забил 14 голов, а также 2 раза достиг бронзы Эредивизи.

В 1973 году близнецы снова одновременно перешли в один клуб — им стал ПСВ. Здесь он отбыл 15 лет, из них первые 10 — вместе с братом, завоевал 6 чемпионств и Кубок УЕФА. В сезоне 1987/88 он завоевал вместе с командой Кубок европейских чемпионов, а по его окончанию завершил карьеру.
Вилли получил прозвище «Пылесос» за умения в отборе мяча и компактной обороне.

В сборной 
Вилли и его брат-близнец Рене являлись игроками голландской сборной, которая вышла в финал Кубка мира в 1974, также играли ключевые роли в команде, которая выступала в финале в 1978 году. Всего Вилли провёл за сборную 63 матча, забив пять голов. Пеле включил его в число лучших 125 ныне живущих футболистов в марте 2004.

Итого: 63 матча / 5 голов; 34 победы, 13 ничьих, 16 поражений.

Достижения

Командные 
Сборная Нидерландов
 Серебряный призёр чемпионата мира (2): 1974, 1978
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1976

«Твенте»
 Бронзовый призёр чемпионата Нидерландов (2): 1972, 1973

ПСВ
 Чемпион Нидерландов (6): 1975, 1976, 1978, 1986, 1987, 1988
 Серебряный призёр чемпионата Нидерландов (4): 1977, 1982, 1984, 1985
 Бронзовый призёр чемпионата Нидерландов (3): 1979, 1980, 1983
 Обладатель Кубка Нидерландов (3): 1974, 1976, 1988
 Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1987/88
 Обладатель Кубка УЕФА: 1977/78

Личные 
 Номинант на Золотой мяч: 1978
 В списке ФИФА 100

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Нидерландов на сайте voetbalstats.nl
 Статистика на сайте vi.nl
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Твенте»
Игроки ФК ПСВ
ФИФА 100